Miejscowości w USA:
 West Goshen – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
 West Goshen – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
Gminy w USA:
 West Goshen (ang. West Goshen Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester